Вайнберг (, ) — еврейская фамилия.

Известные носители 

 Вайнберг, Александр Владеленович (род. 1961) — бывший музыкант группы «Любэ», российский политик.
 Вайнберг, Бэлла Ильинична (1932—2010) — советский и российский историк, археолог.
 Вайнберг, Вильгельм (1862—1937) — немецкий генетик (закон Харди — Вайнберга).
 Вайнберг, Герхард Людвиг (род. 1928) — американский историк.
 Вайнберг, Давид Вениаминович (1905—1973) — советский учёный, механик.
 Вайнберг, Джей (род. 1990) — американский музыкант.
 Вайнберг, Джеральд (1933—2018) — американский учёный.
 Вайнберг, Зигмунд (1868—1954) — турецкий фотограф и кинематографист.
 Вайнберг, Иехиэль Яаков (1884—1966) — раввин.
 Вайнберг, Иосиф Ирмович (1921—1988) — советский литературовед.
 Вайнберг, Лев Иосифович (1944—2010) — российский предприниматель.
 Вайнберг, Мартин (род. 1939) — американский социолог, исследователь человеческой сексуальности.
 Вайнберг, Моисей Самуилович (Мечислав) (1919—1996) — советский и российский композитор.
 Вайнберг, Моше (1939—1972) — израильский борец и тренер по борьбе.
 Вайнберг, Роберт (род. 1942) — американский учёный и предприниматель.
 Вайнберг, Сидни (1891—1969) — американский банкир.
 Вайнберг, Стивен (1933—2021) — американский физик, лауреат Нобелевской премии.
 Вайнберг, Феликс (1928—2012) — британский физик.
 Вайнберг, Фридрих (1844—1924) — латвийский общественный деятель.
 Вайнберг, Шмуэл (Самуил Моисеевич; 1882—1943) — дирижёр и композитор театра на идише.
 Вайнберг, Элвин Мартин (1915—2006) — американский физик.
 Вайнберг, Эрик (род. 1960) — американский телевизионный продюсер и сценарист.

Также 
 Вейнберг